Guardians steht für:
 Guardians (Film), russischer Film von Sarik Andreasyan (2017)
 Guardians, ein Sammelkartenspiel von FPG, Inc.
 Cleveland Guardians, US-amerikanische Baseballmannschaft
 The Guardians, Originaltitel eines Romans von John Christopher (1970), siehe Die Wächter

Siehe auch:
 Guardian